

Sigle 
 Enchiridion Vaticanum – collana che raccoglie tutti i documenti della Santa Sede dal 1962 in poi
 Era volgare – equivalente di d.C.
 Exposure Value – valore di esposizione
 Expected Value – valore atteso
 EV – Effort Values ("valori di sforzo"), statistica nascosta dei videogiochi Pokémon.

Codici 
 EV – codice vettore IATA di Atlantic Southeast Airlines
 EV – codice ISO 3166-2:PT del distretto di Évora (Portogallo)

Economia 
 EV – simbolo NYSE di Eaton Vance

Medicina 
 e.v. (o EV) – acronimo di endovena

Musica 
 Ev – soprannome del rapper statunitense Evidence

Altro 
 EV – abbreviazione aeronautica di Every – Ogni
 eV – simbolo dell'elettronvolt
 EV – simbolo dell'exavolt
 e.V. – abbreviazione di eingetragener Verein, associazione registrata in Germania